Пол Тру́льсен (; 19 апреля 1962,  Дрёбак, Акерсхус, Норвегия) — норвежский кёрлингист, скип национальной сборной Норвегии на Олимпийских играх  и  года. Тренер по кёрлингу.

Дебютировал в составе сборной страны на  года в Женеве, и добился первой медали на чемпионате мира  года.

Выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в  году. По прошествии четырёх лет участвовал в Играх в составе той же команды и закончил пятым.

Достижения 
 : золото (), серебро ().
 : серебро (), бронза (, )
 : золото (), бронза ()
 : золото (1997, 1999, 2001, 2002, 2005).
 : серебро ().

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Норвегии